The Voice é um talent show de canto com franquia internacional. O formato começou na Holanda, como The Voice of Holland em 2010. Muitos outros países adaptaram o formato e começou a exibir suas versões nacionais em 2011 e 2012. Tornou-se um concorrente do Idols de Simon Fuller e The X Factor de Simon Cowell.

Formato 
Os competidores são cantores aspirantes selecionados através audições públicas onde se apresentam diante de jurados especialistas, em geral famosos, do ramo musical. O formato do programa apresenta três fases da competição. A primeira é o teste cego, em que quatro treinadores ouvem os contendores sem vê-los, e viram suas cadeiras para significar que eles estão interessados ​​em trabalhar com esse artista. Se mais de um treinador girar a cadeira, o artista escolhe o treinador que ele ou ela gostaria de trabalhar com ele. O teste cego termina quando cada treinador tem um número definido de artistas para trabalhar com (como 10 na versão do Reino Unido, 12 na versão dos Estados Unidos ou 16 na versão em holandesa). Os treinadores se dedicam ao desenvolvimento de seus cantores, dando-lhes conselhos e compartilhando os segredos de seu sucesso.

A competição, então, entra em uma fase de batalha, quando os treinadores pegam dois de seus próprios membros da equipe contra o outro a cantar a mesma canção juntos na frente de uma platéia. Após o vocal ao vivo, o treinador deve escolher qual cantor irá avançar.

No final dos episódios de batalha, os membros mais fortes da lista de cada treinador prossegue para os shows ao vivo. Nesta fase, o desempenho final da competição, os competidores do topo de cada equipe competem entre si durante uma transmissão ao vivo. O voto do público de televisão para salvar um competidor de cada equipe, deixando o treinador para decidir ao vivo quem eles querem salvar e quem não vai seguir em frente. Na próxima rodada, o público escolhe entre os dois artistas deixados em cada equipe, e o treinador também tem um voto que pesa igualmente com o voto do público.

Finalmente, cada técnico terá seu/sua melhor competidor para competir nas finais, cantando uma canção original. Destes quatro, um será nomeado "A Voz" e receberá o prêmio em dinheiro e um grande contrato de gravação. Começado na versão dos EUA, os treinadores costumam cantar juntos no primeiro episódio.

Países

Andamento 
A série foi criada e licenciada internacionalmente pelo grupo holandês Talpa Media Group. O formato foi lançado em RTL 4 em 2010 na Holanda, como The Voice of Holland. Um acordo de gravação global e serviços para o artista com a Universal Music Group. A rede de televisão americana NBC fez uma variante do formato intitulado The Voice em abril de 2011, com o vencedor definido para receber cem mil dólares e um contrato de gravação com a Universal Republic. NBC parceria com John de Mol, Mark Burnett e produtora de televisão Warner Horizon para trazer o formato de The Voice of Holland para a América. Elencos foram realizadas nas principais cidades americanas (Chicago, Nova York, Miami, Nashville, Minneapolis, Austin, Los Angeles e Seattle). Aplicativos on-line também foram autorizados e terminou em 1 de março de 2011.

Versões do The Voice